Zimakuridse ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Zimakuridse (1925–2006), sowjetischer Ringer
 Giorgi Zimakuridse (* 1983), georgischer Fußballspieler